Бай-Буга — річка на сході Криму
 Бай-Буга — назва села Ближнє Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим до 1945 року